

Рожнятув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Рожнятів (Рожнятув) — село в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства